AVQ peut désigner :
 activités de la vie quotidienne, dans le milieu de la santé, les activités nécessaires pour prendre soin de son propre corps ;
 auxiliaire vétérinaire qualifié.